Ян Мейкснер (, 1.03.1926 г., Польша — 25.01.1997 г., Познань, Польша) — польский учёный, декан Лесного факультета Познанского университета естественных наук, основатель дендрария в ландшафтном парке «Пуща-Зелёнка».

Биография 
С 1956 года Ян Мейкснер работал профессором на факультете дендрометрии Познанского университета естественных наук. В 1978 году стал заниматься организацией дендрария в ландшафтном парке «Пуща-Зелёнка». В последующие годы был многолетним руководителем научного совета дендрария.

Скончался в 1997 году и был похоронен на приходском кладбище святого Иоанна Вианнея в Познани.

Память 
 29 апреля 1997 года в дендрарии в Пуще-Зелёнке был установлен памятный камень с барельефом Яна Мейкснера.

Источник 
 Библиография 
 Информация на сайте Познанского университета естественных наук 

Биологи Польши
Похороненные на Солацком кладбище